Цитронин:

 Цитронин — искусственный органический пигмент, по составу представляющий смесь тетранитродифениламина с небольшим количеством динитродифениламина.
 Цитронин — гликозид в составе коры лимона